Бранди, Альбрехт (1914—1966) — немецкий подводник времён Второй мировой войны, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями, Мечами и Бриллиантами.
 Бранди, Джачинто (1621—1691) — итальянский живописец эпохи барокко.
 Бранди, Карл (1868—1946) — немецкий историк, медиевист. Профессор Геттингского университета (1902-36).
 Бранди, Чезаре (1906—1988) — итальянский историк искусства, художественный критик.